Oroszország
Ivanovka, település az Amuri területen, az Ivanovkai járás székhelye
Ivanovka, település az Amuri terület Zavityinszki járásában
Ivanovka, település az Amuri terület Zejai járásában
Ivanovka, település az Asztraháni területen
Ivanovka, település a Tengermelléki határterületen